El Gran Premi de Qatar de Motociclisme de 2018 va ser la primera ronda del Campionat Mundial de Motociclisme de 2018. Es va disputar al Circuit Internacional de Losail, a Doha (Qatar), del 15 al 18 de març de 2018.

Resultats

MotoGP

Moto2™

Moto3™

Referències

Enllaços externs 

Competicions motociclistes del 2018
2018
2018